Don Harold Luce (né le  à London en Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien qui jouait au poste de centre pour les Rangers de New York, les Red Wings de Détroit, les Sabres de Buffalo, les Kings de Los Angeles et les Maple Leafs de Toronto.

Il est repêché par les Rangers au  du repêchage amateur de la LNH 1966. Il passe la majeure partie de sa carrière chez les Sabres, où il connaît ses meilleures années.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1965-1966 || Rangers de Kitchener || AHO || 47 || 16 || 19 || 35 || 71 || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Rangers de Kitchener || AHO || 48 || 19 || 42 || 61 || 94 || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Rangers de Kitchener || AHO || 54 || 24 || 70 || 94 || 88 || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Knights d'Omaha || LCH || 72 || 22 || 34 || 56 || 56 || 7 || 3 || 4 || 7 || 11
|-
| 1969-1970 || Knights d'Omaha || LCH || 64 || 22 || 35 || 57 || 82 || 2 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1969-1970 || Rangers de New York || LNH || 12 || 1 || 2 || 3 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1970-1971 || Rangers de New York || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Red Wings de Détroit || LNH || 58 || 3 || 11 || 14 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 1971-1972 || Sabres de Buffalo || LNH || 78 || 11 || 8 || 19 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 1972-1973 || Sabres de Buffalo || LNH || 78 || 18 || 25 || 43 || 32 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1973-1974 || Sabres de Buffalo || LNH || 75 || 26 || 30 || 56 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Sabres de Buffalo || LNH || 80 || 33 || 43 || 76 || 45 || 16 || 5 || 8 || 13 || 19
|-
| 1975-1976 || Sabres de Buffalo || LNH || 77 || 21 || 49 || 70 || 42 || 9 || 4 || 3 || 7 || 6
|-
| 1976-1977 || Sabres de Buffalo || LNH || 80 || 26 || 43 || 69 || 16 || 6 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 1977-1978 || Sabres de Buffalo || LNH || 78 || 26 || 35 || 61 || 24 || 8 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 1978-1979 || Sabres de Buffalo || LNH || 79 || 26 || 35 || 61 || 14 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1979-1980 || Sabres de Buffalo || LNH || 80 || 14 || 29 || 43 || 30 || 14 || 3 || 3 || 6 || 11
|-
| 1980-1981 || Sabres de Buffalo || LNH || 61 || 15 || 13 || 28 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Kings de Los Angeles || LNH || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1981-1982 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 10 || 2 || 5 || 7 || 8
|-
| 1981-1982 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 39 || 4 || 4 || 8 || 32 || - || - || - || - || -

| 894 || 225 || 328 || 553 || 364 || 71 || 17 || 22 || 39 || 52

Références

Naissance en octobre 1948
Naissance à London (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Bill-Masterton
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace